Gerhard Drees ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Drees (Ingenieur) (1925–2015), deutscher Bauingenieur, Hochschullehrer und Unternehmer
 Gerhard Drees (Pädagoge) (* 1956), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer